

Personnalité 
Joseph Balsamo peut désigner :
 Joseph Balsamo ou Giuseppe Balsamo (1743–1795), dit Alessandro, comte de Cagliostro, un aventurier italien.

Œuvres 
Joseph Balsamo peut aussi désigner :
 Joseph Balsamo, un roman d'Alexandre Dumas ;
 Joseph Balsamo, drame inédit en cinq actes, Paris, théâtre de l'Odéon, mars 1878 de Alexandre Dumas (fils) ;
 Joseph Balsamo, une mini-série franco-belgo-helvéto-allemande en 7 épisodes de 52 minutes, créée d'après le roman éponyme d'Alexandre Dumas.